Преллер () — немецкая фамилия.

 Преллер, Людвиг (1809—1861) — немецкий филолог-классик.
 Преллер, Фридрих (старший) (1804—1878) — немецкий художник-пейзажист.
 Преллер, Фридрих (младший) (1838—1901) — немецкий художник-пейзажист.

См. также 
 Пеллер
 Пфеллер
 Пфаллер, Роберт